Halcyon steht für:

 Halcyon (Gattung), eine Vogelgattung aus der Familie der Eisvögel
 Halcyon (Kalifornien), ein gemeindefreies Gebiet bei Arroyo Grande in Kalifornien, Sitz der Organisation Tempel der Menschheit (theosophische Organisation)
 Halcyon-Klasse, eine für die Royal Navy gebaute Serie von Minensuchern 
 The Halcyon, britische Fernsehserie (2017)

Siehe auch:
 Alcyon
 Alkyone
 Halkyonische Tage